Almirante Tamandaré (en ) peut faire référence à :
  (1807-1897), amiral et ministre de la Guerre brésilien ;
 Almirante Tamandaré, ville située à l'est de l'État du Paraná, au Brésil ;
 Almirante Tamandaré do Sul, ville située au Nord-Ouest de l'État du Rio Grande do Sul, au Brésil ;
 , anciennement , croiseur de la Marine brésilienne entre 1951 et 1976.